Seznam polkov z zaporedno številko 82.

Seznam 
 Pehotni
 82. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 82. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 82. pehotni polk (Wehrmacht)
 82. strelski polk (ZSSR)
 82. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 82. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 82. oklepni polk (ZDA)
 82. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 82. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 82. artilerijski polk (ZSSR)
 82. artilerijski polk (Wehrmacht)
 82. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)
 82. minometni polk (Wehrmacht)

 Aviacijski/Letalski
 82. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi